Kirovskaja is de naam van een metrostation in Nizjni Novgorod en Samara, zie:
Kirovskaja (metrostation Nizjni Novgorod)
Kirovskaja (metrostation Samara)